Carugo est une commune italienne de la province de Côme.
 Carugo est un personnage du manga Dragon Ball.